Die Präfektur Kumamoto (jap. , Kumamoto-ken) ist eine der Präfekturen Japans. Sie liegt in der Region Kyūshū auf der Insel Kyūshū. Sitz der Präfekturverwaltung ist die gleichnamige Stadt Kumamoto.

Geschichte 
Die Präfektur Kumamoto entspricht territorial weitgehend der antiken Provinz Higo. Eine erste Kumamoto-ken ging 1871 aus dem gleichnamigen Fürstentum (-han) Kumamoto hervor. Sie wurde später zeitweise in Shirakawa umbenannt und 1873 mit der Präfektur Yatsushiro vereinigt, in der zuvor andere Fürstentümer/Präfekturen in der Provinz Higo zusammengefasst worden waren. 1876 wurde Shirakawa wieder in Kumamoto umbenannt.

Bei der Einführung der von deutschen Beratern gestalteten Kommunalordnungen und der damit einhergehenden großen Meiji-Gebietsreform 1889 entstanden in Kumamoto über 300 Gemeinden, darunter als damals einzige kreisfreie Stadt (-shi) die Präfekturhauptstadt.

Politik 

Gouverneur von Kumamoto ist seit 2008 der Politologe Ikuo Kabashima, der bei der Gouverneurswahl am 22. März 2020 bei gesunkener Wahlbeteiligung von 45 % (2016: 51 %) mit Zweidrittelmehrheit für eine vierte Amtszeit wiedergewählt wurde. Gegenkandidat war wie schon 2016 Seishi Kōyama (einst LDP-Abgeordneter im Präfekturparlament, dann 2002–2014 Bürgermeister der Stadt Kumamoto), 2020 mit Unterstützung aus der SDP.

Im Parlament mit 49 Mitgliedern aus 21 Wahlkreisen hielt die Liberaldemokratische Partei bei den Regionalwahlen im April 2019 mit 31 Sitzen eine absolute Mehrheit.

Im nationalen Parlament ist Kumamoto durch vier direkt gewählte Abgeordnete im Abgeordnetenhaus und zwei im Rätehaus vertreten, nach den Wahlen von 2016, 2019 und 2021 fünf Liberaldemokraten und ein LDP-naher Unabhängiger.

Das PR-Maskottchen der Präfekturverwaltung ist seit 2010 das landesweit bekannt gewordene Kumamon.

Verwaltungsgliederung 

Seit 2010 gibt es noch 45 Gemeinden in Kumamoto: 14 [kreisfreie] Städte (-shi), davon nur die Hauptstadt in einer Sonderform für Großstädte, 23 [kreisangehörige] Städte (-machi/-chō) und acht Dörfer (-mura). Nach der Einführung der heutigen Gemeindeformen 1889 waren es zunächst über 350 Gemeinden, vor der großen Shōwa-Gebietsreform der 1950er Jahre noch über 300, im Jahr 2000 vor Beginn der großen Heisei-Gebietsreform noch 94.

In nachstehender Tabelle sind die Landkreise (Gun, 郡) kursiv dargestellt, darunter jeweils (eingerückt) die Kleinstädte (Machi/Chō, 町) und die Dörfer (Mura, 村) darin. Eine Abhängigkeit zwischen Landkreis und Kleinstadt ist auch aus den ersten drei Stellen des Codes (1. Spalte) ersichtlich, der Code endet hier auch immer auf die Ziffer 'Null'. Am Anfang der Tabelle stehen die kreisfreien Städte (Shi, 市).

Quellen 

1 Flächenangaben von 2017
2 Geschätzte Bevölkerung 2018
3 Ergebnisse der Volkszählung 2015
Anmerkungen:
 Im Sinne der Lesbarkeit wurden mehrteilige Orts- und Kreisnamen (Doppelorte, zur Unterscheidung vorangestellte Provinz-/Präfektur-/Kreisnamen, Himmelsrichtungen u. ä.) und Gebietskörperschaftssuffixe hier durch Bindestrich getrennt, die sonstige Romanisierungspraxis ist uneinheitlich.
 Es gibt mehrere Gebiete mit ungeklärtem Verlauf der Gemeindegrenzen, betroffen ist auch die Präfekturgrenze zwischen Kumamoto und Ōita.

Größte Orte 

Die Stadt Kamiamakusa wurde 2004 gegründet.
2005 wurde die Stadt Uki gegründet und die Kleinstadt Aso gliederte einige Gemeinden ein und wurde kreisfrei.
2006 wurde die Kleinstadt Kōshi nach Eingliederung einer Gemeinde zur kreisfreien Stadt.
Die Kleinstadt Amakusa gliederte 2006 u. a. die Städte Hondo und Ushibuka ein und wurde kreisfrei.

Bevölkerungsentwicklung in der Präfektur

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Kumamoto